Sezóna 2013/2014 byla šestým ročníkem KHL. V lize hrálo 28 týmů z 8 zemí - Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Lotyšska, Ukrajiny, České republiky, Slovenska a Chorvatska. Sezóna začala 4. září 2013 zápasem mezi loňskými finalisty Dynamem Moskva a Traktorem Čeljabinskem a skončila 30. dubna 2014. Vítězem se stal tým Metallurg Magnitogorsk.

Základní část 

 Legenda: V závorkách za týmy jsou uvedeny divize jednotlivých týmu, Z - počet utkání, V - vítězství, VP - výhry v prodloužení, VN - výhry na samostatné nájezdy, PN - porážky na samostatné nájezdy, PP - porážky v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - porážky v základní hrací době, VG - vstřelené góly, IG - inkasované góly, B - body

 Produktivita základní části 

 Kanadské bodování Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice Nejlepší brankáři (procentuálně) Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; V = Výhry; P = Prohry; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas Playoff 

Do semifinále konference postoupil tým Metallurg Magnitogorsk, když v sérii zvítězil 4:1 na zápasy.

 Barys Astana (2.) – Avtomobilist Jekatěrinburg (7.) 

Do semifinále konference postoupil tým Barys Astana, když v sérii zvítězil 4:0 na zápasy.

 Ak Bars Kazaň (3.) – HK Sibir Novosibirsk (6.) 

Do semifinále konference postoupil tým HK Sibir Novosibirsk, když v sérii zvítězil 4:2 na zápasy.

 Salavat Julajev Ufa (4.) – Torpedo Nižnij Novgorod (5.) 

Do semifinále konference postoupil tým Lokomotiv Jaroslavl, když v sérii zvítězil 4:3 na zápasy.

 SKA Petrohrad (2.) – HC CSKA Moskva (7.) 

Do semifinále konference postoupil tým SKA Petrohrad, když v sérii zvítězil 4:0 na zápasy.

 HC Lev Praha (3.) – KHL Medveščak (6.) 

Do semifinále konference postoupil tým HC Lev Praha, když v sérii zvítězil 4:0 na zápasy.

 HC Donbass Doněck (4.) – Dinamo Riga (5.) 

Do finále o Gagarinův pohár postoupil tým Metallurg Magnitogorsk, když v sérii zvítězil 4:1 na zápasy.

 Západní konference 

 Finále 

 HC Lev Praha (3.) – Lokomotiv Jaroslavl (8.) 

 Produktivita playoff 

 Kanadské bodování Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice Nejlepší brankáři (procentuálně) Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; V = Výhry; P = Prohry; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas''

Konečné pořadí

Ocenění

Hráč měsíce

Reference

Externí odkazy 
 

Sezóny KHL
Soutěže v ledním hokeji v Praze
Lední hokej v roce 2013
Lední hokej v roce 2014